„Tanaka” se poate referi la:
 Koichi Tanaka, chimist japonez , laureat al premiului Nobel
 Kakuei Tanaka, politician japonez
 Min Tanaka, actor, coreograf japonez
 Yoshiko Tanaka, actriță și cântăreață japoneză
 Yoshiko Tanaka, jucătoare japoneză de tenis

Vezi și 
 Tricia Tanaka Is Dead, un episod al serialului de televiziune Lost